PN steht für:

 Pacific National, australisches Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Pitcairninseln (Landescode nach ISO 3166)
 Polnische Notation, Präfixnotation
 Pressure Nominal, Nenndruck von Rohrleitungen
 Primanota, Belegstapel in der Buchführung

Parteien:
 Partido Nacional (Argentinien)
 Partido Nacional (Chile)
 Partido Nacional (Costa Rica)
 Partido Nacional (Uruguay)
 Partit Nazzjonalista, Malta

PN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Saale-Orla-Kreis (für Pößneck)
 Griechenland: Grevena (ohne PNI, PNM, PNN, PNO, PNP)
 Großbritannien: Preston
 Italien: Provinz Pordenone
 Norwegen: Kristiansand in der Provinz Agder
 Polen: kreisfreie Stadt Konin
 Serbien: Paraćin
 Slowakei: Okres Piešťany
 Tschechien: Plzeň-město, deutsch: Pilsen-Stadt (auslaufend)

Pn steht als Abkürzung für:
 Pastorin

pn steht für:
 .pn, die Top-Level-Domain der Pitcairninseln

Siehe auch:
 p-n-Übergang
 Pol-Nullstellen-Diagramm

Abkürzung